Бург () — громада в Німеччині, розташована в землі Бранденбург. Входить до складу району Шпрее-Найсе. Центр об'єднання громад Бург (Шпреевальд).

Площа — 35,16 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Громади Бранденбургу